Михаи́л Би́биков — русские имя и фамилия. Известные носители:
 Бибиков, Михаил Вадимович (род. 1951) — российский филолог, историк христианской культуры, Византии и Древней Руси, профессор, доктор исторических наук.
 Бибиков, Михаил Михайлович (1848—1918) — губернатор Воронежской губернии в 1906—1909 годах.
 Бибиков, Михаил Юрьевич (род. 1990) — российский биатлонист.